A lyga 2016 var den 27:e säsongen av A lyga, den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet.

Tabeller

Grundserien

Mästerskapsserien

Nedflyttningskval
Laget som slutade på 7:e plats, Utenis, spelar ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:e plats i Pirma lyga 2018 Palanga.

Källor
Officiell hemsida (alyga.lt)
lietuvosfutbolas.lt
soccerway.com (A lyga)
RSSSF (Lithuania)

2016
2018 i Litauen
Fotbollssäsongen 2016